Лендваи — венгерская фамилия. Известные представителт:
 Лендваи, Мартон (1807—1858) — венгерский актёр. Родоначальник актёрской династии.
 Лендваи, Петер Эрвин (род. 1949)— немецкий композитор и хоровой дирижёр венгерского происхождения.